Vasilevo kan syfta på:

Bulgarien 

 Vasilevo (distrikt), Dobritj, Obsjtina General-Tosjevo,

Nordmakedonien 

 Vasilevo (kommunhuvudort), Opsjtina Vasilevo, 
 Vasilevo (kommun),